Синяя линия () (также называется O’Hare-Congress Line и West-Northwest Line) — линия Чикагского метрополитена.

Длина линии составляет 55,7 км. На линии располагаются 33 станции. Линия начинает свой маршрут со станции аэропорта «О’Хара» на западе города, далее пролегает через центр Чикаго и заканчивается на станции «Форест-парк» на западной окраине. Линия обслуживает приблизительно 186,796 человек ежедневно.

Синяя и Красная линии — единственные ветки Чикагского метрополитена, работающие 24 часа в сутки.

История 
Наиболее старый участок линии был открыт 6 мая 1985 года на западе города. До того, как линии Чикагского метрополитена стали делить по цветам, она называлась «Уэст-НосУэст Роут». Свой цвет участку присвоили в 1993 году.

Происшествия 
 30 сентября 2013 года в 7:45 по местному времени на перегоне «Форест-парк» — «Гарлем» произошло столкновение двух поездов. В результате аварии пострадало 48 человек.

 24 марта 2014 года в 14:50 по местному времени, машинист поезда, заснула на перегоне «Розмонт» — «О’Хара», в результате чего состав выехал за пределы платформы и врезался в эскалатор. Пострадало 30 человек.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Чикагском метро
 Расписание движения поездов на сайте компании-перевозчика
 Состав выехал за пределы платформы и врезался в эскалатор на стании О’хара

Синяя линия
Линии метрополитена, построенные в 1895 году